Balážová ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Balážová (* 1980), verheiratete Alexandra Salmela, slowakische Schriftstellerin
 Barbora Balážová (* 1992), slowakische Tischtennisspielerin
 Denisa Balážová (* 1976), bekannt als Nikita Denise, slowakisch-US-amerikanische Pornodarstellerin und -regisseurin
 Jana Balážová (* 1952), tschechische Philosophin
 Ľubomíra Balážová (* 1968), slowakische Skilangläuferin